Terena bezeichnet:
 Terena (Volk), ein indigenes Volk in Brasilien
 Terêna, eine in Brasilien gesprochene Sprache
 Terena (São Pedro), einen Ort in Portugal

Die Abkürzung TERENA steht für:
 Trans-European Research and Education Networking Association 

TERENA